Paul Allard peut désigner :
 Paul Allard (1841-1916), archéologue et historien français.

 Giulio Ceretti (1903-1985), journaliste et homme politique.